Харкинс, Пол Донэл (1904—1984) — командующий американскими силами в Южном Вьетнаме на раннем этапе Вьетнамской войны.
 Харкинс, Уильям Дрэпер (1873—1951) — выдающийся американский учёный в области физической химии.